Grand Prix Australii 1985 (oryg. Mitsubishi Australian Grand Prix) – ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1985, która odbyła się 3 listopada 1985, po raz pierwszy na torze Adelaide Street Circuit.

50. Grand Prix Australii, pierwsze zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi 
 Pole position: Ayrton Senna – 1:19.843
 Najszybsze okrążenie: Keke Rosberg – 1:23.758 na okrążeniu 57

Australia
1985
1985 w Australii